Андон (Антон) Димитров Узунов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Андон Узунов е роден в град Охрид, тогава в Османската империя, в българския род Узунови. Баща му Димитър Узунов е дългогодишен български учител и борец за независима църква, близък и родственик на Григор Пърличев, а майка му Анастасия Узунова произхожда от стария стружки възрожденски род Чакърови, дъщеря на Георги Чакъров, и е първа братовчедка на Христо Матов и Милан Матов. Андон Узунов заедно с двамата си по-малки братя Христо и Ангел, също дейци на ВМОРО, е възпитаван от майка си в патриотичен дух.

Андон Узунов се включва във ВМОРО и през Илинденско-Преображенското въстание заедно с Христо Пармаков завеждат оръжейния склад в местността Гърмешница край Куратица. На 31 август там става голямо сражение, при което загиват 27 четници от четата на Аргир Маринов, сред които е Андон Узунов, и около 200 души турски аскер.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Охрид
Узунови